Esenler peut désigner :

Toponymes

Esenler : l'un des 39 districts d'Istanbul ;
 Esenler : l'un des 31 quartiers du district de Pendik à Istanbul ;
 Esenler : un village du district d'Amasra dans la province de Bartın.

Transports 
 Esenler : une station de la ligne M1 du métro d'Istanbul.

Homonymie de toponyme